Popești oder Popeștii ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Popești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Popești (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Popești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Popești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Popești (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea
 Popești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Popești (Cocu), Dorf im Kreis Argeș 
 Popești (Săpata), Dorf im Kreis Argeș
 Popești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Popești (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Popești (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Popești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Popești (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Popești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Popești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Popești (Farcașa), Dorf im Kreis Neamț
 Popești (Girov), Dorf im Kreis Neamț
 Popești (Bărăști), Dorf im Kreis Olt
 Popești (Văleni), Dorf im Kreis Olt
 Popești (Brazi), Dorf im Kreis Prahova
 Popești (Podenii Noi), Dorf im Kreis Prahova
 Popești (Fârtățești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Popești (Golești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Popești (Lădești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Popești (Măciuca), Dorf im Kreis Vâlcea
 Popești (Nicolae Bălcescu), Dorf im Kreis Vâlcea
 Popești (Sinești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Popești (Stoenești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Popești (Tetoiu), Dorf im Kreis Vâlcea
 Popești (Dragomirești), Dorf im Kreis Vaslui
 Popești (Miclești), Dorf im Kreis Vaslui
 Popești-Leordeni, Stadt im Kreis Ilfov
 Popești-Stejari, Dorf im Kreis Gorj
 Popeștii de Jos (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Popeștii de Sus (Alba), Dorf im Kreis Alba

 in der Republik Moldau:
 Popeștii Noi, Dorf im Rajon Drochia
 Popeștii de Jos (Drochia), Dorf im Rajon Drochia
 Popeștii de Sus (Drochia), Dorf im Rajon Drochia